Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2006 — фінальний матч розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2005—2006 років, у якому зустрілися іспанська «Барселона» та англійський «Арсенал». Матч відбувся 17 травня 2006 року у місті Сен-Дені (Франція) на «Стад де Франс». Перемогу з рахунком 2:1 здобула «Барселона».

Шлях до фіналу 

|bgcolor=#c1e0ff|Кінцевий результат
|colspan=4 align=center valign=top|Група B переможець

|}
|- style="background:#c1e0ff"
|Суперник
|За сумою  двох матчів
|1-й матч
|2-й матч
|Плей-оф
|Суперник
|За сумою  двох матчів
|1-й матч
|2-й матч
|-
|align=left| Челсі
|3–2
|2–1 (Г)
|1–1 (В)
|style="background:#c1e0ff"|1/8
|align=left| Реал Мадрид
|1–0
|1–0 (Г)
|0–0 (В)
|-
|align=left| Бенфіка
|2–0
|0–0 (Г)
|2–0 (В)
|style="background:#c1e0ff"|Чвертьфінали
|align=left| Ювентус
|2–0
|2–0 (В)
|0–0 (Г)
|-
|align=left| Мілан
|1–0
|1–0 (Г)
|0–0 (В)
|style="background:#c1e0ff"|Півфінали
|align=left| Вільярреал
|1–0
|1–0 (В)
|0–0 (Г)
|}

Деталі матчу

Примітки

Посилання 

 Ліга чемпіонів УЄФА 2005/2006 

2006
Ліга чемпіонів УЄФА 2005—2006
2006
Травень 2006